Зональный — название населённых пунктов в России.

 Зональный — хутор в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.
 Зональный — до 2011 года название посёлка в составе города Краснодара.
 Зональный — посёлок в Искитимском районе Новосибирской области.
 Зональный — посёлок в составе города Саратова.
 Зональный — посёлок в Пригородном районе Свердловской области.

См. также 
 Зональный район
 Зональный сельсовет